Под названием Please Don’t Go () было записано несколько песен различными исполнителями:
 
 «Please Don’t Go (песня KC and the Sunshine Band)» — песня группы KC and the Sunshine Band с альбома Do You Wanna Go Party (1979).
 «Please Don't Go» — песня и сингл американской группы Boyz II Men с альбома «Cooleyhighharmony» (1992).
 «Please Don't Go» — песня Basshunter (2008)
 «Please Don't Go», песня группы No Mercy с альбома No Mercy.
 «Please Don't Go», песня Tank.
 «Please Don't Go», песня Mike Posner. 
 «Please Don't Go», песня Petula Clark с альбома Colour My World.
 «Please Don't Go», песня Immature с альбома We Got It.

См. также 
 "Please Don't Go Girl", песня The New Kids on the Block .
 "Baby, Please Don't Go", песня, впервые записанная Big Joe Williams в 1935 году.
 "Please Don't Go" - песня южнокорейской поп-группы 2NE1.